Il mondo è meraviglioso (The Animal World) – film documentario del 1956 per la regia di Irwin Allen
Il mondo è meraviglioso (Schön ist die Welt) – film del 1957 diretto da Géza von Bolváry
Il mondo è meraviglioso – film per la televisione del 2005 diretto da Vittorio Sindoni